De 72e editie van het Critérium du Dauphiné werd verreden van woensdag 12 augustus tot en met zondag 16 augustus 2020. De wedstrijd maakte deel uit van de UCI World Tour 2020 en gold voor veel deelnemers als voorbereidingswedstrijd voor de Ronde van Frankrijk. De vorige editie werd gewonnen door de Deen Jakob Fuglsang. Zijn opvolger was de Colombiaan Daniel Martínez.

Deelnemende ploegen

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

Eerste etappe

Tweede etappe

Derde etappe

Vierde etappe

Vijfde etappe

Klassementenverloop

Eindklassementen

Externe link 
 Officiële website

UCI World Tour 2020
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2020
2020
Afgelast, uitgesteld of alternatief evenement vanwege de coronapandemie